Szilágyi Károly (1940–2022) délvidéki magyar újságíró, szerkesztő, fordító, tolmács
 Szilágyi Károly (1943) operaénekes (bariton)